Кристофер Джозеф Коламбус (; род. 10 сентября 1958) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель. Режиссёр таких фильмов, как «Один дома» (1990), «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), «Миссис Даутфайр» (1993), «Девять месяцев» (1995), «Мачеха» (1998), «Двухсотлетний человек» (1999), «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Перси Джексон и Похититель молний» (2010), и «Пиксели» (2015).

Биография 
Крис Коламбус родился в Спенглере, штате Пенсильвания в семье Мари Ирен (в девичестве Пускар) и Алекса Майкла Коламбуса. Имеет итальянские и чешские корни.

Он окончил среднюю школу имени Джона Ф. Кэннеди в Огайо, а затем поехал учиться в New York University’s film school, где его однокурсниками были Чарли Кауфман и Алек Болдуин.

C детства он увлекался фильмами ужасов, комиксами и монстрами и мечтал в будущем заняться созданием комиксов. Но, учась в высшей школе, он обнаружил у себя страсть к видеосъёмкам и решил направить свои усилия на создание карьеры в кинорежиссуре. Он отправился в Нью-Йорк, где записался в Школу искусств Тиш, и начал снимать короткометражки и писать сценарии.

Вскоре Коламбус написал сценарий к «Гремлинам», которым заинтересовался Стивен Спилберг. В 1984 году был снят одноимённый фильм, где Спилберг выступил исполнительным продюсером.

Режиссёрским дебютом Коламбуса стала среднебюджетная комедия «Приключения приходящей няни» (1987). В 1989 году написал сценарий к мультфильму «Маленький Нимо: Приключения в стране снов».

В 1990 году Коламбус выпустил семейную рождественскую комедию «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. В мировом кинопрокате фильм собрал более 500 миллионов долларов, а в начале 1992 года занял третье место в рейтинге наиболее успешных фильмов всех времён. В том же году им было снято продолжение фильма — «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Крис Коламбус также появился во втором фильме в эпизодической роли посетителя магазина игрушек «Сундучок Дункана» непосредственно перед сценой разговора Кевина с мистером Дунканом. Начиная с 1990-х годов, оба фильма традиционно демонстрируются каждый год во время рождественских и новогодних праздников во многих странах мира.

Последующие режиссёрские работы Коламбуса включают в себя такие известные фильмы, как «Миссис Даутфайр» и «Двухсотлетний человек». Также он снял две части Гарри Поттера — «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002).

В 2013 году написал роман «Дом секретов» в соавторстве с Недом Виззини.

Крис Коламбус живёт в Сан-Франциско, женат, имеет четырёх детей.

Фильмография

Кинематограф 

Также Коламбус написал ранний сценарий для фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), но в итоге не попал в титры, ввиду того что он очень сильно отличался от финального фильма.

Телевидение

Библиография 

 2013 — Дом секретов (совместно с Недом Виззини)
 2014 — Битва чудовищ (совместно с Недом Виззини)
 2016 — Столкновение миров (совместно с Недом Виззини)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета